Le Gwenrann Football gaélique est un club de football gaélique situé à Guérande créé en 2009 par des passionnés de l'Irlande. Ils se retrouvent ainsi tous les mardis soirs de  à  et le samedi après-midi de  à  pour pratiquer ce sport.a

Historique 
Créé en 2009, ce club est engagé dès sa  dans le championnat de Bretagne de football gaélique. Il termine  de sa première compétition, dominée par Liffré. L'année suivante, il finit à la  et à seulement  de la . Lors de la , il remporte ses deux premiers tournois mineurs (à Brest et à Locronan)et termine ainsi à la troisième place du championnat de Bretagne de football gaélique.
Après une première expérience en coupe d'Europe en , le club de Guérande s'est de nouveau rendu à Maastricht pour disputer le Shield. Il a remporté des victoires contre Luxembourg et Zurich  , ne s'inclinant que de  contre l'équipe locale de Maastricht.

Palmarès

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 Page du club sur le site de la fédération française
 Page du club sur le site de la ligue bretonne

Articles connexes 
Football gaélique
Football gaélique en France

Équipe de football gaélique
Club de sports gaéliques en France
Football gaélique en Pays de la Loire
Club sportif fondé en 2009
Sport en Loire-Atlantique
Sport dans le pays de Guérande
Guérande